Мария Кристина:

 Мария Кристина (1574—1621), эрцгерцогиня Австрийская, принцесса из дома Габсбургов.
 Мария Кристина Александра (1626—1689), королева Швеции.
 Мария Кристина (1742—1798), эрцгерцогиня Австрийская, после замужества герцогиня Тешен, штатгальтер Австрийских Нидерландов.
 
 Мария Кристина (1779—1849), принцесса обеих Сицилий, супруга Карла Феликса, королева-консорт Сардинии и Пьемонта.
 Мария Кристина (1806—1878), принцесса обеих Сицилий, супруга Фердинанда VII, королева-консорт Испании.
 Мария Кристина (1858—1929), эрцгерцогиня Австрийская, супруга Альфонса XII, королева-консорт Испании.
 Мария Кристина (1879—1962), эрцгерцогиня Австрийская, принцесса Венгерская, Чешская и Тосканская.
 Мария Кристина, инфанта Испании (1911—1996) — дочь короля Испании Альфонсо XIII и Виктории Евгении Баттенберг, тётка короля Испании Хуана Карлоса I.